Margarita de Suecia (Margaretha Sofia Lovisa Ingeborg; Estocolmo, 25 de junio de 1899 - Faxe, 4 de enero de 1977) fue la hija mayor del príncipe Carlos, Duque de Västergötland, y de la princesa Ingeborg de Dinamarca.

Biografía

Nacimiento 
Margarita nació el 25 de junio de 1899 en Estocolmo siendo la primera hija del príncipe Carlos, Duque de Västergötland, y de la princesa Ingeborg de Dinamarca.

Hermanos 
 Marta Sofía Lovisa Dagmar Thyra, nacida el 28 de marzo de 1901, posteriormente princesa heredera consorte de Noruega aunque no llegó a ser reina
 Astrid Sofía Luisa Thyra, nacida el 17 de noviembre de 1905, posteriormente reina de los belgas
 Carlos Gustavo Óscar Federico Cristián. nacido el 10 de enero de 1911,  duque de Östergötland

Primeros años 
Margarita se educó en un ambiente muy liberal. Sus padres querían criar a sus hijos como burgueses, no como miembros de la realeza. Así aprendió a hornear, cocinar y cuidar a los niños.

Matrimonio y descendencia

Boda 
El 22 de mayo de 1919 contrajo matrimonio con el Príncipe Absalón de Dinamarca en Estocolmo.

Hijos 
 Príncipe Jorge Valdemar Carlos Absalón de Dinamarca (1920–1986).
 Príncipe Flemming Valdemar Carlos Axel, Conde de Rosenborg (1922–2002)

Como viuda regresó a Suecia, donde participó junto a otros miembros de la casa real de Suecia en su representación de los actos oficiales, la más notable es la de los Premio Nobel.

Ancestros

Referencias 

Nobles de Dinamarca
Nobles de Suecia del siglo XX
Princesas de Suecia (casa de Bernadotte)
Nacidos en Estocolmo